Walter Fähndrich ist der Name folgender Personen:

* Walter Fähndrich (Dirigent) (* 1940), Schweizer Dirigent 
 Walter Fähndrich (Komponist) (* 1944), Schweizer Musiker, Komponist und Hochschullehrer